Kerekes György (1870–1947) tanár, gazdaságtörténész.
 Kerekes György építész, jazztörténész
 Kerekes György (1933) szerkesztő, műfordító
 Kerekes György (1956) labdarúgó